Il singolare del torneo di tennis XL Bermuda Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Luis Horna che ha battuto in finale Martín Vassallo Argüello 6-4, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Luis Horna (Campione)
 Nicolás Lapentti (secondo turno)
 José Acasuso (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (secondo turno)

 Greg Rusedski (primo turno)
 Martín Vassallo Argüello (finale)
 Jeff Salzenstein (primo turno)
 Davide Sanguinetti (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 2004